Ustilaginaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ustilaginaceae i ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Ustilaginales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar